Emilio Lozoya ist der Name folgender Personen:

* Emilio Lozoya Austin (* 1975), mexikanischer Volkswirtschaftler und Politiker
 Emilio Lozoya Thalmann (* 1948), mexikanischer Volkswirtschaftler und Politiker (PRI)